Greenidge ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Hendy Jones Greenidge (1865–1906), barbadischer Schriftsteller und Jurist
 Alvin Greenidge (* 1956), barbadischer Cricketspieler
 Carl Greenidge (* 1978), englischer Cricketspieler
 Charles Wilton Wood Greenidge (1889–1972), barbadischer Richter und Vizepräsident der Anti Slavery Society
 Geoff Greenidge (* 1948), barbadischer Cricketspieler
 Gordon Greenidge (* 1951), barbadischer Cricketspieler
 Robert Greenidge (* 1950), Komponist und Musiker auf der Steel Pan aus Trinidad
 Ronuel Greenidge, guyanesischer Schachspieler
 Terence Lucy Greenidge (1902–1970), englischer Autor und Schauspieler